Albert Robida (1848-1926), un dessinateur et romancier français ;
 Camille Robida (1880-1938), un architecte français, fils d'Albert Robida ;
 Geneviève Robida (1918-2018), une enseignante d'anglais et inspectrice de l'éducation nationale ;
 Michel Robida (1909-1991), un écrivain français.